Пётр Савельев: Савельев, Пётр Александрович (в монашестве Петр; 1887—1937) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Воронежский и Задонский.
 Савельев, Пётр Ефимович (1902—1969) — советский педагог, деятель образования, Заслуженный учитель школы Карело-Финской ССР.